Příjmení Riemann nese více osobností:

 Alexander Riemann (* 1992) – německý fotbalista
 Bernhard Riemann (1826–1866) – německý matematik
 Fritz Riemann (1859–1932) – německý šachista
 Hugo Riemann (1849–1919) – německý hudební teoretik a skladatel
 Johannes Riemann (1888–1959) – německý herec
 Katja Riemannová (* 1963) – německá herečka a spisovatelka
 Manuel Riemann (* 1988) – německý fotbalista
 Sven Riemann (* 1967) – německý herec